Будо-Вороб'ївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Будо-Вороб'ївська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район